

Patronyme

 Mustapha Yatabaré (1986-), footballeur franco-malien ;
 Sambou Yatabaré (1989-), footballeur franco-malien, son petit-frère.

Patronyme malien